Коптево — многозначный топоним:

Белоруссия 
 Коптево — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Коптево — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия

Вологодская область 
 Коптево — деревня в Вашкинском районе.

Ивановская область 
 Коптево — деревня в Комсомольском районе.
 Коптево — посёлок в Тейковском районе.

Калужская область 
 Коптево — деревня в Юхновском районе.

Костромская область 
 Коптево — деревня в Галичском районе.

Курская область 
 Коптево — деревня в Обоянском районе.

Москва 
 Коптево — район Москвы.
 Коптево — деревня, вошедшая в состав Москвы (район Коптево).
 Коптево — пассажирская платформа Московского центрального кольца.

Московская область 
 Коптево — деревня в Серпуховском районе.

Орловская область 
 Коптево — село в Знаменском районе.

Псковская область 
 Коптево — деревня в Опочецком районе.

Смоленская область 
 Коптево — деревня в Монастырщинском районе.
 Коптево — деревня в Новодугинском районе.
 Коптево — деревня в Сафоновском районе.
 Коптево — деревня в Угранском районе.

Тамбовская область 
 Коптево — деревня в Рассказовском районе.

Тверская область 
 Коптево — деревня в Зубцовском районе.
 Коптево — деревня в Селижаровском районе.
 Коптево — деревня в Торжокском районе.
 Коптево — деревня в Торопецком районе.

Тульская область 
 Коптево — деревня в Белёвском районе.
 Коптево — деревня в Дубенском районе.
 Коптево — деревня в Ленинском районе.

Ярославская область 
 Коптево — деревня в Даниловском районе.
 Коптево — деревня в Мышкинском районе.
 Коптево — деревня в Ярославском районе.

Украина 
 Коптево — село в Добропольском районе Донецкой области.